Koprulu peut désigner :

 Köprülü, le nom d’une famille de grands vizirs et de pachas de l’Empire ottoman d’origine albanaise, installée dans la ville de Köprü (pont) ;

 Le secteur Koprulu dans l’univers fictif de StarCraft, créé par Blizzard Entertainment.